Hieronder een overzicht van alle landen en alle spelers die hebben deelgenomen aan het Europees kampioenschap handbal vrouwen 2020 in Denemarken.

Elke selectie bestaat uit 16 speelsters, met een maximum van zes reservespeelsters die kunnen worden ingewisseld tijdens het toernooi. Vanwege de coronapandemie en het hiermee samenhangende risico op positief geteste speelsters, goldt er deze editie geen limiet op het aantal vervangsters dat mocht worden ingewisseld. 

Leeftijd, interlands en goals zijn bijgewerkt tot 3 december 2020.

Groep A

De selectie werd bekendgemaakt op 10 november 2020. Op 26 november werd Laura Damgaard vervangen door Helena Elver, vanwege een serieuze knieblessure On 28 november werd Rikke Poulsen toegevoegd aan de selectie als back-up.

Hoofdcoach: Jesper Jensen

Een selectie van 19-speelsters werd bekendgemaakt op 17 november 2020. Op 28 november bestond de selectie uit 20 speelsters.

Hoofdcoach: Olivier Krumbholz

Een selectie van 19-speelsters werd bekendgemaakt op 18 november 2020. De definitieve selectie werd bekendgemaakt op  1 december.

Hoofdcoach:  Kim Rasmussen

Een selectie van 20-speelsters werd bekendgemaakt op 16 november 2020. Op 26 november werd de selectie gereduceerd tot 19 speelsters.

Hoofdcoach: Uroš Bregar

Groep B

Een selectie van 23-speelsters werd bekendgemaakt op 28 november 2020. Op 30 november werd de selectie gereduceerd tot 18 speelsters.

Hoofdcoach: Jan Bašný

Een selectie van 18-speelsters werd bekendgemaakt op 17 november 2020. Op 24 november, verving Valeriia Maslova de aan de rug geblesseerde Anna Vyakhireva.

Hoofdcoach:  Ambros Martín

De selectie werd bekendgemaakt op 18 november 2020.

Hoofdcoach: Carlos Viver

A 19-player Een selectie van 19-speelsters werd bekendgemaakt op 27 oktober 2020. Op 20 november werd Hanna Blomstrand vervangen door Elin Hansson, vanwege een blessure bij Hanna Blomstrand. Op 30 november werd de selectie gereduceerd tot 17 speelsters, inclusief Evelina Eriksson die mee zou reizen als back-up.

Hoofdcoach: Tomas Axnér

Groep C

Een selectie van 22-speelsters werd bekendgemaakt op 10 november 2020. De definitieve lijst van 18 speelsters werd bekendgemaakt op 2 december.

Hoofdcoach: Nenad Šoštarić

Een selectie van 20-speelsters werd bekendgemaakt op 22 november 2020. Op 26 november werd de selectie gereduceerd tot 19 speelsters.

Hoofdcoach: Gábor Danyi & Gábor Elek

Een selectie van 18-speelsters werd bekendgemaakt op 9 november 2020. 

Hoofdcoach:  Emmanuel Mayonnade

Een selectie van 22-speelsters werd bekendgemaakt op 10 november 2020.

Hoofdcoach: Ljubomir Obradović

Groep D

Een selectie van 18-speelsters werd bekendgemaakt op 23 november 2020. Op 26 november werd Mia Zschocke vervangen door Annika Lott, vanwege een blessure van Mia Zschocke.

Hoofdcoach:  Henk Groener

De selectie werd bekendgemaakt op 10 november 2020. Op 28 november werd Katrine Lunde toegevoegd aan de selectie vanwege het feit dat Silje Solberg nog geen negatieve covid-19 test kon overleggen. Op 2 december verving Rikke Granlund, Silje Solberg in de selectie, die nog steeds wachtte op een negatieve covid-19 test. Op 7 december werd Emily Stang Sando vervangen door Katrine Lunde. Op 12 december werd Rikke Granlund vervangen door Silje Solberg. Op 15 december werd Veronica Kristiansen vervangen door Marta Tomac. Op 18 december werd Marta Tomac vervangen door Veronica Kristiansen.

Hoofdcoach:  Thorir Hergeirsson

Een selectie van 22-speelsters werd bekendgemaakt op 23 november 2020. De selectie werd op 30 november gereduceerd tot 17 speelsters. Joanna Wołoszyk verving Sylwia Matuszczyk op 30 november.

Hoofdcoach:  Arne Senstad

Een selectie van 21-speelsters werd bekendgemaakt op 16 november 2020. Later verving Alexandra Subțirică de geblesseerde Raluca Băcăoanu. Op 29 november werd de selectie gereduceerd tot 18 speelsters. Crina Pintea zou de eerste speelster die het EK moest missen vanwege een positieve coronatest. Op 1 december testte bovendien Laura Moisă positief op COVID-19.

Hoofdcoach: Bogdan Burcea

2020V